Název Paní hora nese více vrcholů:

 Paní hora (Bobravská vrchovina) (395,2 m) – vrchol v Řečkovicko-kuřimském polomu, jihovýchodně Skaličky v okrese Brno-venkov
 Paní hora (Švihovská vrchovina) (484,2 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, západně od Soběkur v okrese Plzeň-jih
 Paní hora (Zábřežská vrchovina) (485,4 m) – vrchol v Bouzovské vrchovině, jihozápadně od Hvozdečka v okrese Olomouc